Rax steht für:
 Rax (Gemeinde Jennersdorf), Katastralgemeinde im Burgenland
 Rax, Bergmassiv in Niederösterreich
 Raxwerke, ehemalige Fabrik in Wiener Neustadt in Niederösterreich

RAX steht für:
 RAX-Kompatibilitätsmatrix (read/access-exklusion), ein Sperrverfahren in Datenbanksystemen, siehe Sperrverfahren #SAX-Kompatibilitätsmatrix
 Flughafen Oram (Papua-Neuguinea) in Papua-Neuguinea (IATA-Code)
 Ragnar Axelsson (* 1958), isländischer Fotograf (Künstlername)

Siehe auch:
 Rags

Abkürzung